Pittsfield (Illinois)
Pittsfield (Massachusetts)